Епископ Иереми́я (XIV век) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.

Рукоположён во епископа в Царьграде митрополитом Киприаном в 1389 году. На Руси в то же время был и другой епископ Рязанский, Феогност, поставленный митрополитом Пименом в 1388 году.

Вместе с митрополитом Киприаном находился в Царьграде и с ним же в 1390 году возвратился на свою Рязанскую кафедру.

В 1390 году участвовал с митрополитом на соборе в Твери.

Рязанской епархией управлял до 1392 года.

Год кончины неизвестен.

Примечания

Ссылки 
 Список Рязанских архиереев на официальном сайте Рязанской епархии
 Иеремия на сайте «Русское православие»
 

Епископы Русской православной церкви
Греческие церковные иерархи на Руси